Ariolimax är ett släkte av snäckor. Ariolimax ingår i familjen skogssniglar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skogssniglar
Ariolimax